Jméno Marek Čech nosí:

 Marek Čech (1976) – český fotbalový brankář
 Marek Čech (1983) – slovenský fotbalový obránce